Португальский легион (, ) — португальское воинское формирование Великой армии численностью 9 тысяч человек, образованное после первого французского вторжения в Португалию в 1807 году. Приказ о формировании отдал Наполеон Бонапарт 12 ноября 1807: в состав легиона вошли лучшие подразделения и бойцы расформированной португальской армии, в том числе и элитный Легион лёгких войск. Обучение началось в феврале 1808 года. В апреле 1808 года легион прибыл в испанскую Саламанку и оттуда двинулся во Францию. По пути больше половины легионеров бежали из подразделения и примкнули к партизанам: в итоге в распоряжении Наполеона оказалось менее 4,5 тысячи человек.

В составе французских войск легион участвовал в Австрийской, Прусской, Польской и Русской кампаниях, сражался под Ваграмом, Смоленском, Островным и Бородиным. В ходе этих войн легион понёс колоссальные потери, но не отступал. Наполеон отмечал отвагу португальских солдат и прозвал их «чёрной пехотой». 5 мая 1814 после отречения Наполеона легион был расформирован: менее тысячи его солдат вернулись домой живыми.

Организация 
Номинально в состав легиона входили:
 5 полков лёгкой пехоты
 батальон егерей
 три полка конных егерей
 артиллерийская батарея
 резервный пехотный батальон
 резервный кавалерийский эскадрон

В 1809 году была сформирована 13-я элитная полубригада в составе трёх батальонов, выбранных из нескольких полков пехоты. Она подчинялась маршалу Удино и его 2-му корпусу. В 1811 году Португальский легион был сокращён до следующих размеров:
 3 полка лёгкой пехоты
 полк конных егерей
 резервный батальон

В 1813 году от легиона остались только основной боевой батальон и батальон резерва.

См. также 
 Лояльный Лузитанский легион

Литература 
 Artur, Ribeiro, Legião Portuguesa ao Serviço de Napoleão (1808–1813), Lisboa, Ferin, 1901.
 Banha, Teotónio, Apontamentos para a História da Legião Portuguesa, Lisboa, 1863.
 Boppe, P., La Legion Portugaise 1807–1813,  Paris, 1897, p. 497.
 Esdaile, Charles, The Peninsular War, London, 2003, pp. 28-29.

Военная история Португалии
Наполеоновская армия
Отечественная война 1812 года
Воинские части и формирования, созданные в 1807 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1814 году
Национальные воинские формирования